Жасмин Джей (), настоящее имя Дженнифер Маргарет Смит (, род. 31 августа 1981 года, , Англия, Великобритания) — британская порноактриса, лауреатка премий AVN Awards и XBIZ Award.

Биография 
Родилась в августе 1981 года в английском городе Бирмингем, расположенном в графстве Уэст-Мидлендс. Поступила в университет, во время обучения работала в магазине одежды. Начала сниматься в фильмах для взрослых в 2012 году, в возрасте 29 лет.

Снималась для студий Brazzers, Evil Angel, Zero Tolerance, Private, Digital Sin, Pure XXX Films, Jules Jordan Video, Elegant Angel, Harmony Films, Girlfriends Films, New Sensations и других.

Состоит в браке с продюсером и порноактёром Райаном Райдером.

Снялась более чем в 300 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2012 : I Want To Make You Squirt
 2013 : Étalons de Mademoiselle
 2013 : House of Sin
 2014 : Jasmine And Her Big Guns
 2014 : Liselle’s Girlie Weekend
 2015 : Couples Seeking Teens 19
 2015 : Piece of Jasmine Jae’s Ass
 2016 : My Stepsister is a Smoking Hot MILF 3
 2016 : Whipped Ass 19
 2017 : Lesbian Adventures: Older Women et Younger Girls 11
 2017 : Women Seeking Women 140

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы Великобритании
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами